| mål         = {{#expr:
 29 +
 36 +
 15 }}
| publik      = {{#expr:
 282433+
 164023+
 311114}}
| flest mål   = 
| bästspelare = 
| medalj1     = 
| medalj1text =  (2:a titeln) 
| medalj2     = 
| medalj2text = 
| föregående  = 
| följande    = 
}}
Sydostasiatiska mästerskapet i fotboll 2018 var det 12:e Sydostasiatiska mästerskapet. Turneringen vanns av  som i finalen besegrade .

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Sammanställning
Matcher avgjorda under förlängning räknas som vinst respektive förlust, matcher avgjorda efter straffsparksläggning räknas som oavgjort.

Källor
 Officiell hemsida
 Officiell hemsida

2018
Fotbollsåret 2018
2018 i Filippinerna
2018 i Indonesien
2018 i Kambodja
2018 i Laos
2018 i Malaysia
2018 i Myanmar
2018 i Singapore
2018 i Thailand
2018 i Vietnam
Internationella sportevenemang i Filippinerna
Internationella sportevenemang i Indonesien
Internationella sportevenemang i Kambodja
Internationella sportevenemang i Laos
Internationella sportevenemang i Malaysia
Internationella sportevenemang i Myanmar
Internationella sportevenemang i Singapore
Internationella sportevenemang i Thailand
Internationella sportevenemang i Vietnam